Joukhaisjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Joukhaisjärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (5,38 ha)
Joukhaisjärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Iso Joukhaisjärvi, sjö i Gällivare kommun,  (85,5 ha)
Joukhaisjärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (6,85 ha)
Pieni Joukhaisjärvi, sjö i Gällivare kommun,  (58,9 ha)
Pikku Joukhaisjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (17,1 ha)

Finland
Joukhaisjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland),  (36,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn